Флорес, Хуан Диего (род. 1973) — перуанский оперный певец.
 Флорес, Хуан Хосе (1800—1864) — венесуэльский военачальник, генерал, первый президент Республики Эквадор.